Langert ist ein Bergname:
 Langert (Berg) (681,6 m), Berg des Albuchs am Albtrauf bei Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Langert ist der Familienname folgender Personen:
 Olle Langert (1924–2016), schwedischer Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Längert